Bleibtreu puede referirse a:
 Gisela Bleibtreu-Ehrenberg, socióloga, etnóloga y sexóloga alemana.
 Hedwig Bleibtreu, actriz austriaca.
 Monica Bleibtreu, actriz, guionista y maestra de teatro austriaca.
 Moritz Bleibtreu, actor alemán.
 (15406) Bleibtreu, un asteroide del cinturón de asteroides.